En Égypte antique, Panéhésy est un nom porté chronologiquement par :
 Panéhésy, prêtre d'Aton à Akhetaton ;
 Panéhésy, nommé chef du Trésor à la  de règne de  ;
 Panéhésy, vizir de Mérenptah ;
 Panéhésy, vice-roi de Nubie de .

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité